A Unió Esportiva Llagostera-Costa Brava, anteriormente conhecida como Unió Esportiva Llagostera é um clube espanhol, sediado em Llagostera, na Catalunha. O clube atualmente disputa a Terceira Divisão Espanhola. Seu estádio é o Estadi Municipal de Llagostera, com uma capacidade de 1.500 espectadores, mas, como a estrutura do estádio não corresponde aos padrões da LFP, o clube terá seu mando de campo, pelas próximas 5 temporadas, no Estadi Palamós-Costa Brava, a 30 km de Llagostera, que tem capacidade para 5.842 espectadores. Llagostera é a menor cidade de sempre a ter um clube participante na Liga Adelante.

Em 17 de maio de 2016, o clube se fundiu com o Palamós Club de Futbol, e, a partir da temporada 2016–17, a nova equipe se denominou Unió Esportiva Palamós-Costa Brava.

Elenco atual 
Atualizado em 19 de janeiro de 2016.

 Legenda
 : Capitão
 : Jogador suspenso
 : Jogador lesionado

Ligações externas 
Site oficial

Llagostera
Clubes de futebol fundados em 1947